Rountree ist der Familienname folgender Personen:

 David Rountree, US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor, Produzent und Regisseur
 Phyllis Rountree (1911–1994), australische Mikrobiologin und Bakteriologin
 William M. Rountree (1917–1995), US-amerikanischer Diplomat